RIZAP KBC Augusta är en professionell golftävling på den japanska golftouren och som arrangeras i augusti. Tävlingen har spelats årligen sedan 1973 och sedan 1992 spelas tävlingen på Keya Golf Club utanför Fukuoka. Nuvarande titelsponsor är Kyushu Asahi Broadcasting. Golfbanan är 6530 meter lång och har par 72.

Lägsta tävlingsresultatet är 266 slag (-22 under par) och gjordes först av Masashi Ozaki 1997, och har sedan dess blivit vinnarresultatet vid två senare tillfällen. 2005 gick Toshimitsu Izawa på 264 slag, men banan var då uppsatt som par 71 vilket resulterade i -20 under par.

Banan spelades som par 71 mellan åren 2004-2007.

Vinnare 

*Spelet blev kortat till 54 hål.

Referenser 

Golftävlingar på Japan Golf Tour